Con il nome di Sant'Agapito  (o Sant'Agapio) sono identificati:

Geografia

Italia 
 Sant'Agapito, comune in provincia di Isernia
 Sant'Agapito, frazione di Fiamignano in provincia di Rieti

Santi e Beati
 Sant'Agapito (I secolo), martire in Linguadoca con i santi Afrodisio, Caralippo ed Eusebio, celebrato il 28 aprile
 Sant'Agapito di Sinnada (III secolo), vescovo di Sinnada (Frigia), celebrato il 24 marzo
 Sant'Agapito di Ravenna (IV secolo), vescovo e confessore, celebrato il 16 marzo
 Sant'Agapito martire (†258), diacono di San Sisto II, papa e martire con lui e con san Felicissimo, celebrato il 6 agosto
 Sant'Agapio martire di Lambesa (†259), martire a Lambesa (Numidia) insieme ai compagni Secondino, Giacomo, Mariano, Tertulla, Antonia ed Emiliano, festeggiato il 4 maggio
 Sant'Agapito di Palestrina (†274), martire in Palestrina, patrono di questa città e commemorato il 18 agosto
 Sant'Agapio di Edessa (†304), martire ad Edessa (Grecia) con i santi Bassa, Pisto e Teognio, celebrato il 21 agosto
 Sant'Agapio (†304), martire in Palestina con i santi Tecla e Timoteo, celebrato il 19 agosto
 Sant'Agapio di Cesarea (†306), martire in Cesarea, commemorato il 21 novembre
 Sant'Agapio (†II sec. d.C.), martire a Roma con i genitori Eustachio, Teopista e il fratello Teopisto, commemorato il 20 settembre
 Sant'Agapito I Papa (†536), festeggiato il 22 aprile

Riferimenti 

 Mario Sgarbossa, I santi e i beati, Figlie di San Paolo, Milano 1998, ISBN 88-315-1585-3
 http://www.santiebeati.it/

Pagine correlate
 Agapito